Филипча́к — українське і білоруське прізвище, утворене від церковного чоловічого імені Філіпп, яке в перекладі з давньогрецької означає «любитель коней». Покровителем цього імені вважається святий мученик Філіпп Апамейський.

Носії 

 Филипчак Іван (1871—1945) — галицький педагог, письменник, громадський діяч і краєзнавець.
 Дибко-Филипчак Ірина (1925) — письменниця, перекладачка, критикиня, музикантка.

Українські прізвища
Прізвища на -ак